Екатерининский сквер:

 Екатерининский сквер (Санкт-Петербург)
 Екатерининский сквер (Москва)